United Paramount Network — телемережа
 User Principal Name, домовленості щодо іменування в Active Directory